Orléans, francia város
 Amerikai Egyesült Államok
 Orleans (Indiana)
 Orleans (Iowa)
 Orleans (Kalifornia)
 Orleans (statisztikai település, Massachusetts)
 Orleans (város, Massachusetts)
 Orleans (Minnesota)
 Orleans (Missouri)
 Orleans (Nebraska)
 Orleans (New York)
 Orleans (Vermont)
 Orleans megye (egyértelműsítő lap)
 Brazília
 Orleans (Santa Catarina)
 Kanada
 Orleans (Ontario)